Warkocz är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Warkocz är  meter över havet.

Terrängen runt Warkocz är kuperad. Havet är nära Warkocz västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Warkocz. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer nordväst om Warkocz.

Kommentarer

Källor 

Kullar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre